Europejskie Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Juniorek w Piłce Siatkowej 2013 odbyły się w czterech miastach: Subotica, Samokow, Cividale del Friuli oraz Ramienskoje  w dniach od 7 do 12 maja 2013 roku. Wzięło w nich udział 18 reprezentacji narodowych podzielonych na cztery grupy. Awans do Mistrzostw Świata Juniorek w Piłce Siatkowej 2013 uzyskała najlepsza drużyna z każdej grupy.

Rozgrywki

Grupa A

Tabela

Wyniki 

|}

Grupa B

Tabela

Wyniki 

|}

Grupa C

Tabela

Wyniki 

|}

Grupa D

Tabela

Wyniki 

|}

Zobacz też 
Mistrzostwa Świata Juniorek w Piłce Siatkowej 2013
Europejskie Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Juniorów w Piłce Siatkowej 2013

Linki zewnętrzne 
 

2013 w piłce siatkowej
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej